Токантинополис () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Токантинс. Составная часть мезорегиона Западный Токантинс. Входит в экономико-статистический микрорегион Бику-ду-Папагаю. Население составляет  22 619 человек на 2010 год. Занимает площадь 1 077,073 км². Плотность населения — 21,00 чел./км².

Праздник города —  28 июля.

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население муниципалитета составляет:

По данным оценки 2016 года население муниципалитета — 23 141 житель.

История
Город основан в 1858 году.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 54.532.136,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2.176,06 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,687 (данные: Программа развития ООН).

Важнейшие населенные пункты

См. также 
 Токантинс (река)
 Федеральный университет Токантинса

Ссылки 
IBGE Cidades
Confederação Nacional de Municípios (CNM)

Муниципалитеты штата Токантинс